Piero Pavesio – musicista italiano
Vittorio Pavesio – editore e fumettista italiano
Vittorio Pavesio Productions – casa editrice italiana di fumetti